Wyspy Biscoe w Antarktyce
Miejscowości w USA:
 Biscoe – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Biscoe (ang. Biscoe Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery